Nokia X е серия смартфони с Android, произвеждани от Nokia. 

Представени са през февруари 2014 г. Серията наследява Nokia Asha и има за цел да осигури позиции на Nokia на пазара на нискобюджетните устройства. След като Microsoft придобива мобилният бизнес на Nokia през 2014 г. серията е спряна в полза на смартфоните Lumia от по-нисък клас (серия 400,500).

Модели

Вижте също 
 Microsoft Lumia
 Android
 Nokia
 Nokia Asha

Източници 

Смартфони
Нокия